A Copa Davis de 1947 foi a 36ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Nesta edição, 22 times participaram, sendo 20 pela Zona Europeia e 2 pela Zona Americana. Os Estados Unidos, como atuais campeões, defenderam seu título em Forest Hills, no West Side Tennis Club.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1947
1947 no desporto